Vietnam
Distretto di Phu Tan – distretto della provincia di An Giang
Distretto di Phu Tan – distretto della provincia di Cà Mau